Maping bezeichnet:

 Maping (Guangshui) (马坪镇), Großgemeinde der Stadt Guangshui in der chinesischen Provinz Hubei
 Maping (Zhangpu) (马坪镇), Großgemeinde im Kreis Zhangpu in der chinesischen Provinz Fujian
 Maping (Wugang) (马坪乡), Gemeinde der Stadt Wugang in der chinesischen Provinz Hunan
 Maping (Xiangzhou) (马坪乡), Gemeinde im Kreis Xiangzhou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China